Everson o Éverson podría referirse a:

Lugares 
  Everson (Pensilvania) mancomunidad en Estados Unidos; o
  Everson (Washington), ciudad.

Como apellido 

 Michael Everson (1963-), lingüista, tipógrafo y experto en codificación de caracteres estadounidense.

Como nombre 

 Everson Pereira (1975.), futbolista brasileño.
 Everson Ruiz (1987-), actor, modelo y cantante venezolano.
 Everson Lins Ferreira (1987-), conocido como Chimba, futbolista brasileño.
 Éverson Felipe Marques Pires (1990-), futbolista brasileño.